Valcourt är en kommun i Kanada.  Den ligger i regionen Estrie och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa.

Kommunen är en Municipalité de canton (Township municipality). Den omger helt en annan kommun med samma namn, Valcourt, som är en Ville (Town). 

Indelningar i Québec